7450 Шиллінг (7450 Shilling) — астероїд головного поясу.

Прізвище 

 Шиллінг Павло Львович (1786—1837) — російський дипломат, історик-сходознавець та винахідник-електротехнік
 Шиллінг Микола Миколайович (1870—1946) — російський військовослужбовець, генерал-лейтенант.
 Кристіан Шварц-Шиллінг ( 1930) — німецький політик (ХДС), підприємець, меценат, новатор засобів масової інформації та телекомунікації.
 Том Шиллінг ( 1982) — німецький актор

Див. також 
 Шилінг — прізвище
 Шилінг
 Шиллінговський Павло Олександрович (1881—1942) — російський художник
 Шиллінгер Франц Францевич (1874—1949) — український біолог і мисливствознавець
Прізвища